Die Liste der Kirchen in der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers enthält alle Kirchen- und Kapellengebäude der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers (mit Ausnahme reiner Friedhofskapellen). Sie ist alphabetisch nach Ortsnamen der politischen Gemeinden sortiert.



A 
 Achim
 St. Laurentius (Achim)
 Dorfkirche (Baden)
 Adelebsen
 St.-Martini-Kirche (Adelebsen)
 Pancratiikirche (Barterode)
 St.-Nicolai-Kirche (Eberhausen)
 St. Vitus (Erbsen)
 St. Martini (Güntersen)
 Petrikapelle (Lödingsen)
 Kapelle in Wibbecke
 Adelheidsdorf
 Martinskirche (Großmoor)
 Adenbüttel
 Dorfkirche (Adenbüttel)
 Adendorf
 Emmauskirche (Adendorf)
 Johanneskapelle (Adendorf)
 Aerzen
 Marienkirche (Aerzen)
 St. Johannis (Groß Berkel)
 Kapelle Reher
 Ahausen
 Marienkirche (Ahausen)
 Ahlden (Aller)
 Johanniskirche (Ahlden)
 Ahlerstedt
 Kirche Ahlerstedt
 Ahnsbeck
 Kapelle Ahnsbeck
 Alfeld (Leine)
 Friedenskirche (Alfeld)
 St. Nicolai (Alfeld)
 St. Martin (Brunkensen)
 Kapelle Dehnsen
 Pancratiuskirche (Eimsen)
 Andreaskirche (Föhrste)
 Michaeliskirche (Gerzen)
 Catharinenkirche (Hörsum)
 Urbankirche (Imsen)
 Bonifatiikirche (Langenholzen)
 Segenskirche (Limmer)
 Kapelle Lütgenholzen
 Petrikirche (Röllinghausen)
 St. Georg (Sack)
 Kirche Warzen
 Urbanikapelle (Wettensen)

 Algermissen
 Kapelle Algermissen
 St.-Georg-Kirche (Bledeln)
 St. Andreas (Groß Lobke)
 St. Martin (Lühnde)
 Kapelle Ummeln
 Kapelle Wätzum
 Altenmedingen
 St.-Mauritius-Kirche (Altenmedingen)
 St.-Mauritius-Kapelle (Bohndorf)
 Amelinghausen
 Hippolit-Kirche (Amelinghausen)
 Apelern
 Kirche Apelern
 Apensen
 Kirche Apensen
 Arholzen
 Kirche Arholzen
 Artlenburg
 St. Nicolai (Artlenburg)
 Asendorf
 St.-Marcellus-Kirche (Asendorf)
 Auetal
 Eligiuskirche (Hattendorf)
 St. Katharina (Kathrinhagen)
 Kapelle Rehren (Auetal)
 Christuskirche (Rolfshagen)
 Aurich
 Lambertikirche (Aurich)
 Pauluskirche (Aurich)
 Middelser Kirche
 Andreaskirche (Plaggenburg)
 Johanneskirche (Sandhorst)
 Markuskirche (Tannenhausen)
 Lukaskirche (Walle)
 Matthäuskirche (Wallinghausen)
 Johannes-der-Täufer-Kirche (Wiesens)

Bad 
 Bad Bentheim
 Martin-Luther-Kirche (Bad Bentheim)
 Bad Bevensen
 Dreikönigskirche Bad Bevensen
 Burgkapelle (Gollern)
 St. Mauritius (Medingen)
 Bad Bodenteich
 St.-Petri-Kirche (Bad Bodenteich)
 Bad Essen
 St.-Nikolai-Kirche (Bad Essen)
 Katharinenkirche (Barkhausen)
 Kapelle Ippenburg
 Johannes-der-Täufer-Kirche (Lintorf)
 Marienkirche (Rabber)
 Michaeliskapelle (Wimmer)
 Bad Fallingbostel
 St.-Dionysius-Kirche (Bad Fallingbostel)
 Martinskirche (Dorfmark)

 Bad Grund (Harz)
 St.-Antonius-Kirche (Bad Grund)
 Georgskirche (Eisdorf)
 Kapelle Willensen
 Bad Iburg
 Schlosskirche (Bad Iburg)
 Bad Laer
 Ev.-luth. Kirche (Bad Laer)
 Bad Lauterberg im Harz
 St.-Andreas-Kirche (Bad Lauterberg)
 Pauluskirche (Bad Lauterberg)
 Petrikirche (Barbis)
 Bartholdikirche (Bartolfelde)
 Martinskirche (Osterhagen)
 Bad Münder am Deister
 Petri-Pauli-Kirche (Bad Münder am Deister)
 Nicolaikirche (Bakede)
 St.-Magnus-Kirche (Beber)
 St. Martin (Eimbeckhausen)
 St.-Petri-Kirche (Flegessen)
 St. Martin (Hachmühlen)
 St. Dionysius (Nettelrede)
 Kapelle Nienstedt
 Bad Nenndorf
 St. Godehardi (Bad Nenndorf)
 Bad Pyrmont
 Christuskirche/Stadtkirche (Bad Pyrmont)
 Kapelle „Zum Guten Hirten“ (Hagen)
 Johanneskirche (Holzhausen)
 St.-Petri-Kirche (Oesdorf)
 Pauluskirche (Neersen)
 Bad Rothenfelde
 Jesus-Christus-Kirche (Bad Rothenfelde)
 Bad Sachsa
 St.-Nikolai-Kirche (Bad Sachsa)
 Katharinenkirche (Steina)
 Bad Salzdetfurth
 Georgiikirche (Bad Salzdetfurth)
 Martin-Luther-Kirche (Bad Salzdetfurth)
 St. Johannis (Bodenburg)
 St. Marien (Breinum)
 Ev.-luth. Kirche (Heinde)
 Ev.-luth. Kirche (Lechstedt)
 St.-Georgs-Kapelle (Listringen)
 Kapelle Östrum
 Andreaskirche (Wehrstedt)

Ba 
 Badbergen
 St.-Georgs-Kirche (Badbergen)
 Balge
 St. Bartholomäus (Balge)
 Balje
 Marienkirche (Balje)
 Baltrum
 Alte Inselkirche (Baltrum)
 Große Inselkirche (Baltrum)
 Bardowick
 Dom zu Bardowick St. Peter und Paul
 St.-Nikolai-Kirche (St. Nikolaihof)
 Barenburg
 Heilig-Kreuz-Kirche (Barenburg)
 Barendorf
 Matthäuskirche (Barendorf)
 Bargstedt
 St. Primus (Bargstedt)
 Barnstorf
 St.-Veit-Kirche (Barnstorf)

 Barsinghausen
 Alexandrikirche (Bantorf)
 St. Marien (Barsinghausen)
 Petruskirche (Barsinghausen)
 Christuskirche (Egestorf)
 St. Blasius (Großgoltern)
 St. Michaelis (Groß Munzel)
 St. Thomas (Hohenbostel)
 Heilig-Kreuz-Kirche (Kirchdorf)
 Severinkirche (Landringhausen)
 Kapelle Langreder
 Dorfkirche (Stemmen)
 Barum (Landkreis Lüneburg)
 Dionyskirche (St. Dionys)
 Barum (Landkreis Uelzen)
 St.-Georgs-Kirche (Barum)
 Barver
 Dorfkirche (Barver)
 Basdahl
 Christophoruskirche (Oese)
 Bassum
 Stiftskirche/Mauritius-und-Viktor-Kirche
 Dreifaltigkeitskirche (Neubruchhausen)
 Kirche zu Nordwohlde
 Bawinkel
 Kirche Bawinkel

Be 
 Beckedorf
 Godehardi-Kirche (Beckedorf)
 Beedenbostel
 Martinskirche (Beedenbostel)
 Belm
 Christuskirche (Belm)
 Johanneskirche (Vehrte)
 Belum
 St. Vitus (Belum)
 St. Jürgen (Kehdingbruch)
 Bendestorf
 Kirche Bendestorf
 Berge
 Lutherkirche (Berge)
 Marienkirche (Börstel)
 Bergen an der Dumme
 Pauluskirche (Bergen an der Dumme)
 Kapelle Nienbergen

 Bergen (Landkreis Celle)
 St.-Lamberti-Kirche (Bergen)
 Fabian-und-Sebastian-Kirche (Sülze)
 Kapelle Hasselhorst
 Bersenbrück
 Bonnuskirche (Bersenbrück)
 Betzendorf
 St. Peter und Paul (Betzendorf)
 Bevern
 Johanniskirche (Bevern)
 Markuskirche (Dölme)
 Kapelle Lütgenade
 Kapelle Reileifzen
 Beverstedt
 Fabian-und-Sebastian-Kirche (Beverstedt)
 Johannes-der-Täufer-Kirche (Kirchwistedt)
 Ansgarikirche (Lunestedt)

Bi – Bo 
 Bienenbüttel
 St. Michaelis (Bienenbüttel)
 St.-Georgs-Kirche (Wichmannsburg)
 Bilshausen
 Pauluskirche (Bilshausen)
 Binnen
 Kirche Binnen
 Kirche Bühren
 Bippen
 St.-Georgs-Kirche (Bippen)
 Bispingen
 St.-Antonius-Kirche (Bispingen)
 Ole Kerk (Bispingen)
 Bissendorf
 Kirche AchelriedeEv.-luth. Kirche (Achelriede)
 Urbankirche (Holte)
 St. Laurentius (Schledehausen)
 Auferstehungskirche (Wissingen)
 Bleckede
 Erlöserkirche (Alt Garge)
 St.-Vitus-Kirche (Barskamp)
 Jacobikirche (Bleckede)
 Martin-Luther-Kirche (Garlstorf)
 Kirche Radegast (Bleckede)
 Blender
 Kirche zu Blender
 St. Michaelis (Intschede)
 Kirche Oiste
 Bliedersdorf
 Katharinenkirche Bliedersdorf
 Blomberg (Landkreis Wittmund)
 Blomberger Kirche
 Bockenem
 St. Pankratius (Bockenem)
 Heilig-Geist-Kapelle (Bockenem)
 Kirche Bönnien
 Martinskirche (Bültum)
 Katharinenkirche (Hary)
 Lambertikirche (Ilde)
 Johanniskirche (Königsdahlum)
 Dreifaltigkeitskirche (Nette)
 Heilig-Geist-Kirche (Störy)
 Peter-und-Paul-Kirche (Upstedt)
 Bodenfelde
 Christuskirche (Bodenfelde)
 Christophoruskirche (Wahmbeck)
 Bodenwerder
 St. Nicolai (Bodenwerder)
 Marienkirche (Kemnade)
 Liebfrauenkirche (Linse)
 Michaeliskirche (Rühle)
 Böhme
 Kapelle Bierde
 Kapelle Böhme
 Heilig-Kreuz-Kirche (Kirchwahlingen)
 Boffzen
 Erlöserkirche (Boffzen)
 Bohmte
 Johanniskirche (Arenshorst)
 St.-Thomas-Kirche (Bohmte)
 Matthäuskirche (Hunteburg)
 Borkum
 Christuskirche (Borkum)
 Borstel
 Nicolaikirche (Borstel)
 Bovenden
 St.-Johannis-Kirche (Harste)
 St. Martin (Lenglern)
 Martinikirche (Unterbillingshausen)

Br 
 Bramsche
 Friedenskirche (Achmer)
 St. Johannis (Bramsche)
 St. Martin (Bramsche)
 St. Johannis (Engter)
 Christuskirche (Hesepe)
 Thomaskapelle (Lappenstuhl)
 Kapelle Malgarten
 St. Marien (Ueffeln)
 Bremerhaven
 Auferstehungskirche (Bremerhaven)
 Christuskirche Bremerhaven-Geestemünde
 Dionysiuskirche (Bremerhaven-Lehe)
 Dionysiuskirche (Wulsdorf)
 Johanneskirche (Bremerhaven)
 Kreuzkirche (Bremerhaven)
 Lukaskirche (Bremerhaven-Leherheide)
 Marienkirche (Bremerhaven-Geestemünde)
 Markuskirche (Bremerhaven-Leherheide)
 Martin-Luther-Kirche (Bremerhaven)
 Matthäuskirche (Bremerhaven)
 Michaeliskirche (Bremerhaven-Lehe)
 Pauluskirche (Bremerhaven-Lehe)
 Petruskirche (Bremerhaven-Grünhöfe)
 Zionkirche Weddewarden
 Bremervörde
 Kirche Heiliges Kreuz (Bevern)
 Auferstehungskirche (Bremervörde)
 St.-Liborius-Kirche (Bremervörde)
 Paul-Gerhardt-Kirche (Elm)
 Friedenskirche (Hesedorf)
 Kirche „Jürgen Christian Findorff“ (Iselersheim)
 Brevörde
 Urbankirche (Brevörde)
 Kirche Grave
 Brockel
 Heilig-Kreuz-Kirche (Brockel)
 Bröckel
 Marienkirche (Bröckel)
 Brockum
 Dorfkirche (Brockum)
 Brome
 St. Pankratius (Altendorf)
 Liebfrauenkirche (Brome)
 Bruchhausen-Vilsen
 Bartholomäuskirche (Bruchhausen)
 St. Cyriakus (Vilsen)

Bu 
 Buchholz in der Nordheide
 Johanniskirche (Buchholz)
 Pauluskirche (Buchholz)
 Martin-Luther-Kirche (Holm-Seppensen)
 Kapelle Holm
 Dorfkirche (Sprötze)
 Bücken
 Stiftskirche St. Materniani et St. Nicolai
 Bühren
 Dorfkirche (Bühren)

 Bülkau
 Kirche St. Johannes der Täufer (Bülkau)
 Bunde
 Emmaus-Kirche (Bunde)

 Burgdorf (Region Hannover)
 St. Pankratius (Burgdorf)
 Pauluskirche (Burgdorf)
 Martin-Luther-Kirche (Ehlershausen)
 Kapelle Otze
 Kapelle Ramlingen
 Burgwedel
 Kapelle (Engensen)
 Ludwig-Harms-Kirche (Fuhrberg)
 St.-Petri-Kirche (Großburgwedel)
 Haus der Kirche (Kleinburgwedel)
 Kapelle (Thönse)
 St. Marcus (Wettmar)
 Burweg
 St. Petri (Horst/Burweg)
 Buxtehude
 Pauluskirche (Buxtehude)
 St. Petri (Buxtehude)
 Marienkirche (Neukloster)

C 

 Cadenberge
 St.-Nicolai-Kirche
 Calberlah
 Christus-Kirche (Calberlah)
 Alte Kapelle (Calberlah)
 Johanniskirche (Wettmershagen)
 Celle
 Gertrudenkirche (Altencelle)
 Bonifatiuskirche (Klein Hehlen)
 Dietrich-Bonhoeffer-Haus (Celle)
 St.-Georg-Kirche (Celle)
 Johanneskirche (Celle)
 Kreuzkirche (Celle)
 Matthäuskirche (Celle)
 Neuenhäuser Kirche (Neuenhäusen)
 Neustädter Kirche (Celle)
 Pauluskirche (Celle)
 Stadtkirche St. Marien (Celle)
 Kirche Zum Guten Hirten (Celle)
 Markuskirche (Garßen)
 Cyriakuskirche (Groß Hehlen)
 Christuskirche (Westercelle)

 Clausthal-Zellerfeld
 St. Nikolai (Altenau)
 Kapelle Buntenbock
 Marktkirche zum Heiligen Geist
 St.-Petrus-Kapelle (Schulenberg)
 Maria-Magdalenen-Kirche (Wildemann)
 St.-Salvatoris-Kirche (Zellerfeld)
 Clenze
 Kirche Bussau
 St. Bartholomäus (Clenze)
 Andreaskapelle (Gistenbeck)
 Colnrade
 Marienkirche (Colnrade)
 Coppenbrügge
 Jakobikirche (Bäntorf)
 Kapelle Behrensen
 Ev.-luth. Kirche (Bessingen)
 St. Peter und Paul (Bisperode)
 Johanneskirche (Brünnighausen)
 St. Nicolai (Coppenbrügge)
 Kapelle Diedersen
 Andreaskirche (Harderode)
 Petrikirche (Hohnsen)
 Marienkapelle Marienau

 Cuxhaven
 St.-Nicolai-Kirche (Altenbruch)
 Kreuzkirche Altenwalde
 Emmauskirche (Cuxhaven)
 St.-Petri-Kirche (Cuxhaven)
 St. Gertrud (Cuxhaven-Döse)
 Kapelle Duhnen
 St. Abundus (Groden)
 St.-Jacobi-Kirche (Lüdingworth)
 Martinskirche (Cuxhaven-Ritzebüttel)
 Johanneskirche (Sahlenburg)
 Gnadenkirche (Süderwisch)

D 
 Dahlenburg
 St.-Johannes-Kirche (Dahlenburg)
 Damnatz
 Kirche Damnatz
 Dannenberg (Elbe)
 St.-Johannis-Kirche (Dannenberg)
 Dassel
 Servatiikirche (Amelsen)
 St.-Laurentius-Kirche (Dassel)
 Katharina-von-Bora-Kapelle Deitersen
 Annenkapelle (Eilensen)
 Matthäuskirche (Ellensen)
 Cyriaki-Kirche (Hilwartshausen)
 St. Petrus (Lauenberg)
 Magnikirche (Lüthorst)
 Christophoruskirche (Mackensen)
 Martinskirche (Markoldendorf)
 St. Trinitatis (Sievershausen)
 Kirche Wellersen
 Deensen
 St.-Nicolai-Kirche (Deensen)
 Kapelle Schorborn
 Delligsen
 Ev.-luth. Kirche (Grünenplan)
 Kirche Hohenbüchen
 Derental
 St. Markus (Derental)
 Detern
 Amdorfer Kirche
 St.-Stephani-und-Bartholomäi-Kirche (Detern)
 Kirche Neuburg
 Deutsch Evern
 Martinuskirche (Deutsch Evern)
 Didderse
 Vitikirche (Didderse)
 Diekholzen
 Auferstehungskirche (Diekholzen)
 Tituskirche (Barienrode)
 Dielmissen
 Nicolaikirche (Dielmissen)
 Diepenau
 Martinskirche (Essern)
 Danielskirche (Lavelsloh)
 Kapelle Nordel
 Diepholz
 St.-Michaelis-Kirche (Diepholz)
 St. Nicolai (Diepholz)
 Kreuzkirche (St. Hülfe)
 Dissen am Teutoburger Wald
 St. Mauritius (Dissen)
 Dörverden
 St. Cosmae- und Damiani-Kirche (Dörverden)
 St.-Annen-Kirche (Dörverden-Westen)

 Dornum
 St.-Bartholomäus-Kirche (Dornum)
 St.-Marien-Kirche (Nesse)
 St.-Matthäus-Kirche (Resterhafe)
 Roggensteder Kirche
 Petrikirche (Westeraccum)
 Westerburer Kirche

 Drage (Elbe)
 Marienkirche (Drennhausen)
 Drakenburg
 St. Johannis der Täufer (Drakenburg)
 Dransfeld
 Kapelle Bördel
 Martinikirche (Dransfeld)
 Cruciskapelle (Ossenfeld)
 Kapelle Varmissen
 Drebber
 Jacobikirche (Jacobidrebber)
 Marien- und Pancratii-Kirche (Mariendrebber)
 Drochtersen
 St. Mauritius und Martin (Assel)
 Johanniskirche (Drochtersen)
 Kirche „Zum Guten Hirten“ (Krautsand)
 Duderstadt
 St. Servatius (Duderstadt)
 Heilig-Geist-Kirche (Hilkerode)
 Kapelle Westerode
 Duingen
 Kapelle Capellenhagen
 Franziskuskirche (Coppengrave)
 Katharinakirche (Duingen)
 Johanniskirche (Fölziehausen)
 Marien- und Mabertikirche (Hoyershausen)
 Kapelle Lübbrechtsen
 Marienkirche (Marienhagen)
 Kapelle Rott
 Maternuskirche (Weenzen)
 Dunum
 Dunumer Kirche

E 
 Ebergötzen
 St.-Cosmae-und-Damiani-Kirche (Ebergötzen)
 Ebstorf
 Mauritii-Kirche (Ebstorf)
 Echem
 Kirche Echem
 Edemissen
 Dorfkirche (Abbensen)
 Kreuzkapelle Alvesse
 Markuskapelle (Blumenhagen)
 St.-Bernward-Kirche (Eddesse)
 Martin-Luther-Kirche (Edemissen)
 Nikolaikirche (Eickenrode)
 Kapelle Oelerse
 Johanneskapelle (Plockhorst)
 Lucaskapelle (Voigtholz)
 Matthäuskapelle (Wehnsen)
 St. Sebastian (Wipshausen)
 Egestorf
 St.-Stephani-Kirche (Egestorf)
 Ehra-Lessien
 Michaeliskirche (Ehra)
 Ehrenburg
 St. Nicolai (Schmalförden)
 Eickeloh
 Kreuzkirche (Eickeloh)
 Eime
 Maria-Magdalena-Kapelle (Deilmissen)
 Nicolaikirche (Deinsen)
 Catharinenkapelle (Dunsen)
 St. Jakobus (Eime)
 Eimen
 Nicolaikirche (Vorwohle)
 Eimke
 St.-Marien-Kirche (Eimke)
 Einbeck
 Petrikirche (Avendshausen)
 Kirche Dassensen
 Mariaekirche/Neustädter Kirche (Einbeck)
 Münsterkirche St. Alexandri (Einbeck)
 Marktkirche St. Jacobi (Einbeck)
 Margarethenkapelle Holtensen
 Nicolaikirche (Hullersen)
 Johanniskirche (Iber)
 Johanneskirche (Kohnsen)
 Kapelle Kuventhal
 Laurentiuskirche (Negenborn)
 St. Pankratius (Odagsen)
 Jacobikirche (Salzderhelden)
 Justuskapelle (Strodthagen)
 Kapelle Sülbeck
 Georgskapelle (Vardeilsen)
 Georgikirche (Vogelbeck)
 Marienkapelle (Volksen)
 Elbingerode (bei Herzberg am Harz)
 Petrikirche (Elbingerode)
 Eldingen
 St.-Marien-Kirche (Eldingen)
 Kirche Hohnhorst
 Elsdorf
 Allerheiligenkirche (Elsdorf)
 Elze
 Peter-und-Paul-Kirche (Elze)
 Galluskirche (Esbeck)
 Urbanikirche (Mehle)
 Liebfrauenkirche (Sehlde)
 Kapelle Sorsum
 Willehadikirche (Wittenburg)
 Marienkirche (Wülfingen)
 Embsen
 Katharinenkirche (Embsen)
 Emden
 Johanneskirche (Emden)
 Markuskirche (Emden)
 Martin-Luther-Kirche (Emden)
 Pauluskirche (Emden)
 Erlöserkirche (Emden)
 St.-Antonius-Kirche (Petkum)
 Emlichheim
 Friedenskirche (Emlichheim)

 Emmerthal
 Dorfkirche (Börry)
 Kapelle Brockensen
 Kirche Esperde
 Johanniskirche (Frenke)
 Philipp-Spitta-Kirche (Grohnde)
 Marienkirche (Hämelschenburg)
 Dorfkirche (Hajen)
 Kapelle Latferde
 Kirche Lüntorf
 Martinskirche (Ohr)
 Petrikirche (Ohsen)
 Kirche „Zum Guten Hirten“ (Voremberg)
 Emsbüren
 Erlöserkirche (Leschede)
 Eschede
 Johanniskirche (Eschede)
 Eschershausen
 St. Martin (Eschershausen)
 Nicolaikirche (Scharfoldendorf)
 Esens
 St.-Magnus-Kirche (Esens)
 Estorf (Weser)
 Dorfkirche (Estorf)
 Eystrup
 Willehadi-Kirche (Eystrup)

F 
 Faßberg
 Michaelkirche (Faßberg)
 St. Laurentius (Müden)
 Filsum
 St.-Paulus-Kirche (Filsum)
 Fintel
 St.-Antonius-Kirche (Fintel)
 Firrel
 Andreaskirche (Firrel)
 Freden (Leine)
 Cäcilienkirche (Everode)
 Kapelle Eyershausen
 St. Georg (Freden)
 St. Laurentius (Freden)
 Annenkirche (Meimerhausen)
 Kapelle Ohlenrode
 St.-Peter-und-Paul-Kirche (Wetteborn)
 Fredenbeck
 Martin-Luther-Kirche (Fredenbeck)
 Freiburg/Elbe
 Wulphardikirche (Freiburg/Elbe)

 Friedeburg
 St.-Martinus-Kirche (Etzel)
 Zum Guten Hirten (Friedeburg)
 St.-Mauritius-Kirche (Horsten)
 St.-Marcus-Kirche (Marx)
 St. Mauritius (Reepsholt)
 Kapelle Wiesede
 Friedland
 St.-Johannis-Kirche (Ballenhausen)
 Kirche Deiderode
 Nikolauskirche (Elkershausen)
 Ev.-luth. Kirche (Friedland)
 St. Michaelis (Groß Schneen)
 Kirche Klein Schneen
 Kirche Lichtenhagen
 Kirche Ludolfshausen
 Kirche Mollenfelde
 Kirche Hottenrode (Niedergandern)
 St.-Laurentius-Kirche (Niedernjesa)
 Kirche Reckershausen
 Kirche Reiffenhausen
 St. Bonifatiuskirche Stockhausen
 Fürstenau
 St. Georg (Fürstenau)
 Fürstenberg (Weser)
 Christuskirche (Fürstenberg)

G 
 Ganderkesee
 Michaeliskirche (Ganderkesee)
 Garbsen
 Kirche Altgarbsen
 Silvanuskirche (Berenbostel)
 Stephanuskirche (Berenbostel)
 Willehadi-Kirche (Garbsen)
 Versöhnungskirche (Havelse)
 Dorfkirche (Horst)
 Dorfkirche (Osterwald)
 Kirche Schloß Ricklingen
 Gartow
 St. Georg (Gartow)
 Geeste
 Ökumenische Autobahnkapelle „Jesus – Brot des Lebens“
 Johanneskapelle (Dalum-Großer Sand)
 Pauluskirche (Dalum)
 Markuskirche (Groß Hesepe)
 Kapelle Osterbrock
 Geestland
 St.-Jakobi-Kirche (Bad Bederkesa)
 Dionysiuskirche (Debstedt)
 Liebfrauenkirche (Elmlohe)
 St.-Pauli-Kirche (Flögeln)
 St.-Petri-Kirche (Langen)
 Heilig-Kreuz-Kirche (Neuenwalde)
 St. Fabian (Ringstedt) (Simultankirche)
 Gehrde
 St. Christophorus (Gehrde)
 Gehrden
 Kapelle Ditterke
 Kapelle (Everloh)
 Margarethenkirche (Gehrden)
 Lemmier Kapelle
 Kirche „10000 Ritter“ (Lenthe)
 St. Agatha (Leveste)
 St.-Michaelis-Kapelle (Northen)
 Kapelle Redderse
 Georgsmarienhütte
 Lutherkirche (Georgsmarienhütte)
 Auferstehungskirche (Kloster Oesede)
 König-Christus-Kirche (Oesede)

 Gerdau
 St. Michaelis (Gerdau)
 Geversdorf
 St.-Andreas-Kirche (Geversdorf)
 Gieboldehausen
 Gustav-Adolf-Kirche (Gieboldehausen)
 Giesen
 Friedenskirche (Ahrbergen)
 Pauluskirche (Hasede)
 Gifhorn
 Epiphaniaskirche (Gamsen)
 Martin-Luther-Kirche (Gifhorn)
 St.-Nicolai-Kirche (Gifhorn)
 Pauluskirche (Gifhorn)
 Gilten
 St. Pauli (Gilten)
 Kapelle Nordrebber
 St.-Katharinen-Kirche (Suderbruch)
 Glandorf
 Kripplein Christi (Glandorf)
 Gleichen
 St. Bartholomäi (Beienrode)
 St. Urban (Benniehausen)
 Martinikirche (Bischhausen)
 St. Matthias (Bremke)
 St.-Michaelis-Kirche (Diemarden)
 St. Pankratius (Gelliehausen)
 Kirche Groß Lengden
 Kapelle Ischenrode
 St. Johannes der Täufer (Kerstlingerode)
 St. Johannes der Täufer (Klein Lengden)
 St. Christophorus (Reinhausen)
 Marienkirche (Rittmarshausen)
 Nicolaikirche (Weißenborn)
 Kirche Wöllmarshausen
 Gnarrenburg
 Pauluskirche (Gnarrenburg)
 Erlöserkirche (Kuhstedt)

 Göhrde
 Kapelle Bredenbock
 Göttingen
 Martinikirche (Elliehausen)
 St. Pankratius (Esebeck)
 St.-Martin-Kirche (Geismar)
 Stephanuskirche (Geismar)
 Bethlehemkirche (Göttingen)
 Christophoruskirche (Göttingen)
 Christuskirche (Göttingen)
 Corvinuskirche (Göttingen)
 Friedenskirche (Göttingen)
 Kreuzkirche (Göttingen)
 St. Albani (Göttingen)
 St. Jacobi (Göttingen)
 St. Johannis (Göttingen)
 St. Marien (Göttingen)
 Thomaskirche (Göttingen)
 Jonakirche (Grone)
 St. Petri (Grone)
 St.-Martini-Kirche (Groß Ellershausen)
 Marienkirche (Hetjershausen)
 Cosmae- und Damiani-Kirche (Herberhausen)
 Margarethenkirche (Holtensen)
 Katharinenkapelle (Knutbühren)
 Nicolauskirche (Nikolausberg)
 Martinskirche (Roringen)
 St. Petri (Weende)
 Golmbach
 St. Gangolf (Golmbach)
 Gorleben
 Kapelle Gorleben
 Kapelle Meetschow

 Goslar
 Gustav-Adolf-Stabkirche (Hahnenklee)
 Grasberg
 Ev.-luth. Kirche (Grasberg)
 Gronau (Leine)
 St. Georg (Banteln)
 Johanneskirche (Barfelde)
 Andreaskirche (Betheln)
 Cyriakuskapelle (Brüggen)
 Marienkirche (Brüggen)
 Martinskapelle (Eitzum)
 St. Matthäi (Gronau)
 Kapelle Heinum
 Andreaskirche (Nienstedt)
 St. Cosmas und Damian (Rheden)

 Großefehn
 St.-Petri-Kirche (Aurich-Oldendorf)
 Bagbander Kirche
 Holtroper Kirche
 Mittegroßefehner Kirche
 Auferstehungskirche (Ostgroßefehn)
 Christus-Kirche (Spetzerfehn)
 Barbara-Kirche (Strackholt)
 Petrus-und-Paulus-Kirche (Timmel)
 Großenwörden
 Marienkirche (Großenwörden)
 Großheide
 Bonifatius-Kirche (Arle)
 Berumerfehner Kirche
 Kirche Großheide
 Groß Oesingen
 Friedenskirche (Oesingen)
 Grünendeich
 St. Marien (Grünendeich)
 Gusborn
 St.-Maria-Magdalena-Kirche (Quickborn)
 Gyhum
 Margaretenkirche (Gyhum)

Ha 

 Hage
 St.-Ansgari-Kirche (Hage)
 Hagen am Teutoburger Wald
 Melanchthonkirche (Hagen)
 Hagen im Bremischen
 St. Jacobi (Bramstedt)
 Martin-Luther-Kirche (Hagen)
 St. Johannis (Sandstedt)
 St.-Nicolai-Kirche (Uthlede)
 Marienkirche (Wersabe)
 St. Lucia (Wulsbüttel)
 Halle (Weserbergland)
 St. Johannis (Bremke)
 Urbankirche (Dohnsen)
 Petrikirche (Halle)
 Maria-Magdalena-Kirche (Hunzen)
 Johanniskirche (Tuchtfeld)
 Hambergen
 Cosmae-und-Damiani-Kirche (Hambergen)
 Hambühren
 Auferstehungskirche (Hambühren)
 Petruskirche (Oldau)
 Hameln
 Georgskirche (Afferde)
 Martinikirche (Groß Hilligsfeld)
 St. Bonifatius (Hameln)
 Martin-Luther-Kirche (Hameln)
 Marktkirche (Hameln)
 Paul-Gerhardt-Kirche (Hameln)
 Kirche „Zum Heiligen Kreuz“ (Hameln)
 Kirche Hastenbeck
 Kapelle Haverbeck
 Aegidienkirche (Holtensen)
 Johanniskirche (Klein Berkel)
 Ökumenisches Zentrum Klein Berkel
 Kapelle Rohrsen
 Dorfkirche (Tündern)
 St.-Annen-Kirche (Wangelist)
 Handeloh
 Nikodemuskirche (Handeloh)
 Handorf
 Marienkirche (Handorf)
 Hankensbüttel
 St.-Pankratius-Kirche (Hankensbüttel)
 Stiftskirche (Kloster Isenhagen)

 Hannover
 Martin-Luther-Kirche (Ahlem)
 St.-Martins-Kirche (Anderten)
 Paul-Gerhardt-Kirche (Badenstedt)
 St.-Johannis-Kirche (Bemerode)
 St.-Johannis-Kapelle (Bemerode)
 St.-Nathanaelkirche (Bothfeld)
 St.-Nicolai-Kirche (Bothfeld)
 Melanchthonkirche (Bult)
 Zachäuskirche (Burg)
 Kirche des Friederikenstiftes (Calenberger Neustadt)
 Neustädter Hof- und Stadtkirche St. Johannis (Calenberger Neustadt)

 St.-Johannes-Kapelle (Davenstedt)
 Johanneskirche (Davenstedt)
 Auferstehungskirche (Döhren)
 St.-Petri-Kirche (Döhren)
 Dietrich-Bonhoeffer-Kirche (Groß Buchholz)
 Matthiaskirche (Groß-Buchholz)
 St.-Marien-Kirche (Hainholz)
 Nikodemuskirche (Heideviertel)
 Herrenhäuser Kirche
 St.-Philippus-Kirche (Isernhagen-Süd)
 Jakobikirche (Kirchrode)
 Simeonkirche (Kirchrode, Henriettenstift)
 Kirche Birkenhof (Kirchrode)
 Petrikirche (Kleefeld)
 Stephanikirche (Kleefeld Stephanstift)
 Kapelle Annastift (Kleefeld)
 Evangelisches Kirchenzentrum Kronsberg
 Bodelschwinghkirche (Ledeburg)
 St.-Nikolai-Kirche (Limmer)
 Bethlehemkirche (Linden)
 Erlöserkirche (Linden)
 St.-Martins-Kirche (Linden)
 Gethsemanekirche (List)
 Markuskirche (List)
 Matthäuskirche (List) 
 Klosterkirche (Marienwerder)
 St.-Johannis-Kirche (Misburg)
 Trinitatiskirche (Misburg)
 Gartenkirche St. Marien (Mitte)
 Kirche des Henriettenstiftes
 Kreuzkirche (Hannover) (Mitte)
 Marktkirche St. Georgii et Jacobi (Mitte)
 Gnadenkirche zum Heiligen Kreuz (Mittelfeld)
 Bonhoefferkirche (Mühlenberg)
 Christuskirche (Nordstadt)
 Lutherkirche (Nordstadt)
 St.-Thomas-Kirche (Oberricklingen)
 Apostelkirche (Oststadt)
 Dreifaltigkeitskirche (Oststadt)
 Michaeliskirche (Ricklingen)
 Epiphaniaskirche (Sahlkamp)
 Bugenhagenkirche (Südstadt)
 Nazarethkirche (Südstadt)
 Pauluskirche (Südstadt)
 Tituskirche (Vahrenheide)
 Vahrenwalder Kirche
 Heilig-Geist-Kirche (Vahrenwald)
 Lukaskirche (Vahrenwald)
 Andreaskirche (Vinnhorst)
 Timotheuskirche (Waldhausen)
 Johannes-der-Täufer-Kirche (Wettbergen)
 Matthäikirche (Wülfel)
 Kapelle Wülferode
 Friedenskirche (Zoo)

 Hann. Münden
 Kapelle Bonaforth
 Kloster Bursfelde
 Marienkirche (Gimte)
 Lukaskirche (Hann. Münden)
 Matthäuskirche (Hann. Münden)
 St. Blasius (Hannoversch Münden)
 St.-Michaelis-Kirche (Hedemünden)
 Marienkirche (Hemeln)
 Peterskirche (Hilwartshausen)
 Kapelle Laubach
 Kirche Lippoldshausen
 St.-Johannes-Kapelle (Mielenhausen)
 Trinitatiskapelle Oberode
 Petrikirche (Wiershausen)
 Hanstedt (Nordheide)
 Jakobikirche (Hanstedt)
 Hanstedt (Landkreis Uelzen)
 St. Georg (Hanstedt)
 Hardegsen
 St. Johannes (Ellierode)
 Marienkapelle (Espol)
 St. Nikolai (Gladebeck)
 St.-Mauritius-Kirche (Hardegsen)
 Dorfkirche (Hettensen)
 Kirche Lutterhausen
 St.-Lambert-Kirche (Hevensen)
 St. Laurentius (Trögen)
 Johanniskapelle (Üssinghausen)
 Haren (Ems)
 Johanniskirche (Haren)
 Trinitatiskapelle (Rütenbrock)
 Harpstedt
 Christuskirche (Harpstedt)
 Harsefeld
 Marien-und-Bartholomäi-Kirche (Harsefeld)
 Harsum
 Andreaskirche (Harsum)
 St. Cosmas und Damian (Rautenberg)
 Hasbergen
 Kapelle Gaste
 Christuskirche (Hasbergen)
 Haselünne
 Dreifaltigskeitskirche (Haselünne)
 Hassel (Weser)
 St. Cosmae et Damiani zu Hassel
 Haßbergen
 Marienkapelle (Haßbergen)
 Hattorf am Harz
 Pancratiuskirche (Hattorf)

He 

 Hechthausen
 St.-Marien-Kirche (Hechthausen)
 Heemsen
 Michaeliskirche (Heemsen)
 Kapelle Anderten
 Heeslingen
 St. Vitus (Heeslingen)
 Hehlen
 Immanuelkirche (Hehlen)
 Kirche Hohe
 Heidenau (Nordheide)
 Kirche Heidenau
 Heinade
 Heilig-Kreuz-Kirche (Heinade)
 Kapelle Hellental
 Kapelle Merxhausen
 Heinsen
 Liboriuskirche (Heinsen)
 Hemmingen
 Friedenskirche (Hemmingen-Arnum)
 Wehrkapelle Arnum
 Kapelle Devese
 Kapelle Harkenbleck
 Kapelle Hemmingen
 Nikolai-Kirche (Hiddestorf)
 Trinitatiskirche (Westerfeld)
 St.-Vitus-Kirche (Wilkenburg)
 Hemmoor
 St.-Michaelis-Kirche (Hemmoor-Basbeck)
 Christuskirche (Warstade)
 Herzberg am Harz
 Christuskirche (Herzberg)
 Nicolaikirche (Herzberg)
 Michaeliskirche (Lonau)
 Johannes-Servatius-Kirche (Pöhlde)
 Thomaskirche (Scharzfeld)
 Benedicti-Kirche (Sieber)
 Herzlake
 Christuskirche (Herzlake)
 Hesel
 Liudgerikirche (Hesel)
 Hessisch Oldendorf
 Johanniskirche (Fischbeck)
 Johannes-der-Täufer-Kirche (Fuhlen)
 St.-Matthaei-Kirche (Großenwieden)
 Petrus-Kirche (Hemeringen)
 Marienkirche (Hessisch Oldendorf)
 Kapelle Heßlingen
 Petrikirche (Krückeberg)
 Pauluskirche (Lachem)
 Marienkirche (Segelhorst)
 Lucaskirche (Weibeck)
 Heyen
 Ursulakirche (Heyen)

Hi 

 Hildesheim
 Martinikapelle (Bavenstedt)
 St. Thomas (Drispenstedt)
 Christuskirche (Hildesheim)
 Lukaskirche (Hildesheim)
 Markuskirche (Hildesheim)
 Martin-Luther-Kirche (Hildesheim)
 Matthäus-Kirche (Hildesheim)
 Paul-Gerhardt-Kirche (Hildesheim)
 St. Andreas (Hildesheim)
 St. Jakobi (Hildesheim)
 St. Lamberti (Hildesheim)
 St. Michael (Hildesheim)
 Timotheuskirche (Hildesheim)
 Zwölf-Apostel-Kirche (Hildesheim)
 Pauluskirche (Himmelsthür)
 Katharina-von-Bora-Kirche (Itzum)
 Cosmae- und Damiani-Kirche (Marienrode)
 Hilgermissen
 Georgskirche (Eitzendorf)
 Kirche Magelsen
 St.-Marien-Kirche (Wechold)
 Hillerse
 St.-Viti-Kirche (Hillerse)
 Hilter am Teutoburger Wald
 Johannes-der-Täufer-Kirche (Hilter)
 Kapelle Wellendorf
 Himbergen
 Kapelle (Groß Thondorf)
 St. Bartholomäus (Himbergen)
 Himmelpforten
 Marienkirche (Himmelpforten)
 Hipstedt
 Bethlehemskirche (Hipstedt)
 Hittbergen
 Martinikirche (Hittbergen)
 Hitzacker
 St.-Johannis-Kirche (Hitzacker)
 Kirche Wietzetze

Ho 

 Hodenhagen
 St. Thomas und Maria (Hodenhagen)
 Höhbeck
 Johanniskirche (Restorf)
 Kapelle Vietze
 Hörden am Harz
 Nicolaikirche (Hörden)
 Hohenhameln
 Martinskirche (Bierbergen)
 Dorfkirche (Clauen)
 Markuskirche (Equord)
 St.-Katharinen-Kirche (Harber)
 Evangelische Kirche St. Laurentius (Hohenhameln)
 Kirche Mehrum
 Johanneskapelle (Stedum)
 Georgskirche (Soßmar)
 Hohne
 Himmelfahrtskirche (Hohne)
 Hohnhorst
 St. Martin (Hohnhorst)
 Holle
 Nikolaikirche (Grasdorf)
 Pauluskirche (Hackenstedt)
 St.-Urbani-Kirche (Heersum)
 Martinikirche (Holle)
 Annenkirche (Luttrum)
 Matthäuskirche (Silium)
 Martin-Luther-Kirche (Sottrum)
 Hollenstedt
 Andreaskirche (Hollenstedt)
 Hollern-Twielenfleth
 St. Mauritius (Hollern)
 St.-Marien-Kirche (Twielenfleth)
 Holtgast
 Maria-Magdalena-Kirche (Fulkum)
 Holtland
 Marienkirche (Holtland)
 Holzen (bei Eschershausen)
 Nicolaikirche (Holzen)
 Holzminden
 Lutherkirche (Holzminden)
 Marienkirche (Holzminden)
 Michaeliskirche (Holzminden)
 Paulikirche (Holzminden)
 Thomaskirche (Holzminden)
 Kapelle Mühlenberg
 Ev.-luth. Kirche (Neuhaus im Solling)
 Markuskirche (Silberborn)
 Hoogstede
 Thomaskirche (Hoogstede)
 Horneburg
 Liebfrauenkirche (Horneburg)
 Horstedt
 Johannes-der-Täufer-Kirche (Horstedt)
 Hoya
 Martin-Luther-Kirche (Hoya)
 Hoyerhagen
 Cruciskirche (Hoyerhagen)

Hu 

 Hüde
 Marienkirche (Burlage)
 Hülsede
 St.-Aegidien-Kirche (Hülsede)
 Husum (bei Nienburg)
 Jacobikirche (Husum)

I 

 Ihlienworth
 St.-Wilhadi-Kirche (Ihlienworth)
 Ihlow (Ostfriesland)
 Bangsteder Kirche
 Barsteder Kirche
 Ihlower Kirche
 Ochtelburer Kirche
 Riepster Kirche (Riepe)
 Nikolaikirche (Weene)
 St. Martin (Westerende)
 Ilsede
 Bricciuskirche (Adenstedt)
 Markuskirche (Bülten)
 St. Andreas (Gadenstedt)
 Heilig-Geist-Kirche (Groß Bülten)
 Nikolaikirche (Groß Ilsede)
 Bernwardkirche (Groß Lafferde)
 St.-Urban-Kirche (Klein Ilsede)
 Kirche Münstedt
 Johannes-der-Täufer-Kirche (Oberg)
 Trinitatiskirche (Ölsburg)
 Pancratiikirche (Solschen)
 Isenbüttel
 Marienkirche (Isenbüttel)
 Isernhagen
 Christophoruskirche (Altwarmbüchen)
 St. Marien (Isernhagen)
 St. Nikolai (Kirchhorst)

J 
 Jameln
 Kapelle Breese im Bruche
 Kirche Breselenz
 Kirche Wibbese
 Jembke
 St.-Georg-Kirche (Jembke)
 Jemgum
 Liudgeri-Kirche (Holtgaste)
 Pogumer Kirche
 Jesteburg
 Martinskirche (Jesteburg)
 Jork
 Nikolaikirche (Borstel)
 Martinikirche (Estebrügge)
 Matthiaskirche (Jork)
 Jühnde
 Laurentiuskirche (Barlissen)
 St. Martini (Jühnde)
 Juist
 Inselkirche (Juist)

K 
 Kalefeld
 Georgskapelle (Dögerode)
 Petrikirche (Düderode)
 St. Jakobus (Eboldshausen)
 Nicolaikirche (Echte)
 Jacobikirche (Weißenwasserkirche) (Kalefeld)
 Nicolai- und Liebfrauenkirche (Kalefeld)
 St. Martin (Sebexen)
 Ulriciuskapelle (Westerhof)
 Simon-und-Judas-Kirche (Wiershausen)
 St. Alexander (Willershausen)
 Karwitz
 Kapelle Lenzen
 Katlenburg-Lindau
 St. Martini (Berka)
 Valentinskirche (Elvershausen)
 Kirche Gillersheim
 St. Johannes (Katlenburg)
 Kreuzkirche (Lindau)
 Gregoriuskapelle Suterode
 Kirchbrak
 Michaeliskirche (Kirchbrak)
 Kirchdorf (bei Sulingen)
 St.-Nikolai-Kirche (Kirchdorf)
 Kirchgellersen
 St.-Laurentius-Kirche (Kirchgellersen)
 Kirchlinteln
 Petrikirche (Kirchlinteln)
 St. Jakobi (Wittlohe)
 Kirchtimke
 Lambertuskirche (Kirchtimke)
 Kirchwalsede
 Bartholomäikirche (Kirchwalsede)
 Königslutter am Elm
 Kapelle Beienrode
 Kapelle Klein Steimke
 St.-Stephani-Kirche (Ochsendorf)
 Lutgerikirche Rhode
 Kranenburg (Oste)
 Michaeliskirche (Kranenburg)
 Krummendeich
 St.-Nicolai-Kirche (Krummendeich)
 Krummhörn
 Loquarder Kirche
 Nicolai-Kirche (Pewsum)
 Marienkirche (Woquard)
 Küsten
 Friedenskirche (Küsten)
 Christuskirche (Krummasel)
 Marienkapelle (Lübeln)
 Feldsteinkirche (Meuchefitz)
 Kutenholz
 St. Petri (Mulsum)

L 
 Laatzen
 Gertrudenkirche (Gleidingen)
 Marienkirche (Grasdorf)
 Immanuelkirche (Laatzen)
 Thomaskirche (Laatzen)
 Alte Kapelle (Laatzen)
 St.-Nicolai-Kirche (Oesselse)
 Petrikirche (Rethen)
 Lachendorf
 Arche-Noah-Kirche (Lachendorf)
 Lamspringe
 Christuskirche (Evensen)
 Kirche Graste
 Michaeliskirche (Harbarnsen)
 Sophienkirche (Lamspringe)
 Kapelle Netze
 Auferstehungskirche Neuhof
 Cäcilienkirche (Sehlem)
 Marienkirche (Woltershausen)

 Lamstedt
 St. Bartholomäus (Lamstedt)
 Landesbergen
 Kirche Landesbergen
 Landolfshausen
 St. Petri (Landolfshausen)
 Kapelle Falkenhagen
 Langelsheim
 Paul-Gerhardt-Kirche (Lautenthal)
 Langendorf (Elbe)
 St.-Christinen-Kirche (Langendorf)
 Langenhagen
 Martinskirche (Engelbostel)
 Alte Kapelle (Godshorn)
 Kirche „Zum Guten Hirten“ (Godshorn)
 Matthias-Claudius-Kirche (Krähenwinkel)
 Eliakirche (Langenhagen)
 Elisabethkirche (Langenhagen)
 Emmauskirche (Langenhagen)
 Pauluskirche (Langenhagen)
 Langeoog
 Inselkirche Langeoog
 Langlingen
 St. Johannis (Langlingen)
 Langwedel
 Sigismundkirche (Daverden)
 Kirche „Zum Guten Hirten“ (Etelsen)
 Lathen
 Stephanuskirche (Lathen)
 Lauenau
 St.-Lukas-Kirche (Lauenau)
 Lauenbrück
 Martin-Luther-Kirche (Lauenbrück)
 Lauenförde
 St.-Markus-Kirche Lauenförde
 St. Johannes der Täufer (Meinbrexen)
 Leer (Ostfriesland)
 Matthäikirche (Bingum)
 Pauluskirche (Heisfelde)
 Christuskirche (Leer)
 Lutherkirche (Leer)
 Friedenskirche (Loga)
 Petruskirche (Loga)
 Logabirumer Kirche
 Leese
 Dorfkirche (Leese)
 Lehre
 St.-Johannes-Kirche (Essenrode)

 Lehrte
 Martinskirche (Ahlten)
 Kirche „Zum Heiligen Kreuz“ (Arpke)
 Martin-Luther-Kirche (Hämelerwald)
 Antoniuskirche (Immensen)
 Markuskirche (Lehrte)
 Matthäuskirche (Lehrte)
 Nikolauskapelle (Lehrte)
 St. Martin (Sievershausen)
 St.-Petri-Kirche (Steinwedel)
 Leiferde
 St.-Viti-Kirche (Leiferde)
 Lemförde
 Martin-Luther-Kirche (Lemförde)
 Lemgow
 St.-Georgs-Kapelle (Bockleben)
 Johannes-der-Täufer-Kirche (Lemgow)
 Heilige-Drei-Könige-Kapelle (Prezier)
 St.-Jakobi-Kapelle (Schmarsau)
 St.-Antonius-Kapelle (Schweskau)
 St.-Nicolai-Kapelle (Simander)
 Kapelle St. Petri (Volzendorf)
 Lengede
 Kirche Klein Lafferde
 Ev.-luth. Kirche (Lengede)
 Lenne
 Thomaskirche (Lenne)
 Liebenau
 St.-Laurentius-Kirche (Liebenau)
 Lilienthal
 Marienkirche (Lilienthal)
 Martinskirche (Lilienthal)
 St.-Jürgens-Kirche (Lilienthal) (St. Jürgen)
 Kapelle Trupe
 Lingen (Ems)
 Auferstehungskapelle Biene
 Christuskirche (Brögbern)
 Johanneskirche (Lingen)
 Kreuzkirche (Lingen)
 Trinitatiskirche (Lingen)
 Lohheide
 Kirche „Zum Guten Hirten“ (Hasselhorst)
 Loxstedt
 Johannes-der-Täufer-Kirche (Bexhövede)
 Marienkirche (Büttel)
 St. Marien (Loxstedt)
 St.-Margarethen-Kirche (Stotel)
 Luckau (Wendland)
 St. Martin (Bülitz)
 Maria-Magdalena-Kapelle (Luckau)
 St. Johannis (Zeetze)
 Lübbow
 Jakobikapelle (Lübbow)
 St. Michaelis (Rebenstorf)
 Lüchow (Wendland)
 St.-Georgs-Kirche (Bösel)
 Kapelle Jeetzel
 Kapelle Kolborn
 Johanniskirche (Lüchow)
 St.-Marien-Kirche (Plate)
 Kirche zu Satemin
 Feldsteinkirche Trebel
 Lüder
 St.-Bartholomäus-Kirche (Lüder)
 Lüdersburg
 Peter-und-Paul-Kirche (Lüdersburg)
 Lüerdissen
 Marienkapelle (Lüerdissen)
 Lüneburg
 St.-Bartholomäus-Kirche (Lüne)
 Kreuzkirche (Lüneburg)
 Martin-Luther-Kirche (Lüneburg)
 Paul-Gerhardt-Kirche (Lüneburg)
 Pauluskirche (Lüneburg)
 St. Johannis (Lüneburg)
 St. Michaelis (Lüneburg)
 St. Nicolai (Lüneburg)
 Ökumenisches Zentrum St. Stephanus

M 
 Marienhafe
 Marienkirche (Marienhafe)
 Marklohe
 St. Clemens Romanus (Marklohe)
 Marschacht
 St. Petri (Marschacht)
 Martfeld
 Catharinen-Kirche (Martfeld)
 Meine
 Vincenzkirche (Grassel)
 St. Stephani (Meine)
 Kapelle Wedesbüttel
 Meinersen
 Kapelle Ahnsen
 Georgskirche (Meinersen)
 Marienkirche (Päse)
 Kapelle Seershausen
 Melle
 St. Lukas (Bennien)
 St.-Martini-Kirche (Melle-Buer)
 St.-Antonius-Kirche (Hoyel)
 Pauluskirche (Melle)
 St. Petri (Melle)
 Christophoruskirche (Neuenkirchen)
 Marienkirche (Oldendorf)
 Mellinghausen
 Johannes-der-Täufer-Kirche (Mellinghausen)
 Menslage
 St. Marien (Menslage)
 Meppen
 Bethlehemkirche (Esterfeld)
 Gustav-Adolf-Kirche (Meppen)
 Messenkamp
 St.-Georgs-Kapelle (Messenkamp)
 Mittelnkirchen
 St. Bartholomäus (Mittelnkirchen)
 Moisburg
 Dorfkirche (Moisburg)
 Moormerland
 Maria-Magdalena-Kirche (Hatshausen)
 Jheringsfehner Kirche
 Jacobikirche (Warsingsfehn)

 Moringen
 Liebfrauenkirche (Moringen) (Stadtkirche)
 Kapelle Behrensen
 St. Blasii und Marien (Fredelsloh)
 St.-Johannis-Kirche (Großenrode)
 St.-Georgs-Kapelle (Lutterbeck)
 Johanniskapelle (Nienhagen)
 Nicolaikapelle (Oldenrode)
 Kapelle Thüdinghausen
 Müden (Aller)
 St. Petri (Müden)
 Munster (Örtze)
 Friedenskirche (Breloh)
 St. Martin (Munster)
 St. Stephanus/Militärkirche (Munster)
 St. Urbani (Munster)

N 
 Nahrendorf
 St.-Lamberti-Kirche (Nahrendorf)
 Natendorf
 Kirche (Natendorf)
 Neetze
 St.-Willibrord-Kirche (Neetze)

 Negenborn
 Klosterkirche (Amelungsborn)
 Marienkirche (Negenborn)
 Neu Darchau
 Kirche Drethem
 St. Petri (Neu Darchau)
 Neuenhaus
 Johanneskirche (Neuenhaus)
 Epiphaniaskirche (Veldhausen)
 Neuenkirchen (Altes Land)
 St.-Johannis-Kirche (Neuenkirchen)
 Neuenkirchen (bei Bassum)
 St. Katharinen (Neuenkirchen)

 Neuenkirchen (Hadeln)
 St. Marien (Neuenkirchen (Land Hadeln))
 Neuenkirchen (Lüneburger Heide)
 Bartholomäuskirche (Neuenkirchen/Lüneburger Heide)
 Neuenkirchen-Vörden
 St. Christophorus (Vörden)
 Neuharlingersiel
 Kapelle Neuharlingersiel
 Neuhaus (Elbe)
 St.-Nicolai-Kapelle (Haar)
 St.-Marien-Kirche (Kaarßen)
 St.-Lukas-Kapelle (Konau)
 Bauernkapelle Krusendorf
 Dorfkirche (Neuhaus/Elbe)
 St.-Marien-Kirche (Stapel)
 Marienkapelle (Stiepelse)
 Kapelle (Sückau)
 St.-Marien-Kirche (Tripkau)
 Kirche (Wehningen)
 Neuhaus (Oste)
 Emmauskirche (Neuhaus/Oste)
 Neukamperfehn
 St.-Nikolai-Kirche (Stiekelkamperfehn)
 Neustadt am Rübenberge
 St. Cyriakus, Simon und Judas (Basse)
 Thomaskirche (Bordenau)
 St. Petri (Büren)
 Ursulakirche (Dudensen)
 Auferstehungskirche (Eilvese)
 Kapelle Empede
 Kapelle Esperke
 Jakobuskirche (Hagen)
 Kirche Helstorf
 Kapelle Laderholz
 Kapelle Lutter
 St. Osdag (Mandelsloh)
 Christuskapelle (Mardorf)
 Marienkirche (Mariensee)
 Johannes-Kapelle (Metel)
 Johanneskirche (Neustadt am Rübenberge)
 Liebfrauenkirche (Neustadt am Rübenberge)
 St. Gorgonius (Niedernstöcken)
 Johanneskirche (Otternhagen)
 Bonifatiuskirche (Poggenhagen)
 Kirche Zum Guten Hirten (Schneeren)
 Kapelle Suttorf
 Neu Wulmstorf
 Nicolai-Kirche (Elstorf)
 Lutherkirche (Neu Wulmstorf)
 Niemetal
 Kapelle Ellershausen
 Kapelle Imbsen
 Kirche Löwenhagen (Niemetal)
 Michaeliskirche (Varlosen)
 Nienburg/Weser
 Corvinuskirche (Erichshagen)
 Martinskirche (Holtorf)
 Johanniskirche (Langendamm)
 Kreuzkirche (Nienburg)
 Martinskirche (Nienburg)
 Michaeliskirche (Nienburg)
 Nienhagen (Landkreis Celle)
 St. Laurentius (Nienhagen)
 Nieste
 Dorfkirche (Nieste)
 Nörten-Hardenberg
 Kapelle St. Georg (Bishausen)
 Kapelle St. Martinus (Elvese)
 Kapelle St. Johannis (Lütgenrode)
 Marienkirche (Marienstein)
 Christuskirche (Nörten)
 Ev.-luth. Kirche (Parensen)
 St. Johannis (Sudershausen)
 Kapelle Wolbrechtshausen
 Norden (Ostfriesland)
 Martin-Luther-Kirche (Leybucht)
 Kirche Norddeich
 Andreaskirche (Norden)
 Ludgeri-Kirche (Norden)
 Friedenskirche (Süderneuland)

 Nordhorn
 Ökumenisches Kloster Frenswegen
 Michaeliskirche (Klausheide)
 Christuskirche (Nordhorn)
 Kreuzkirche (Nordhorn)
 Martin-Luther-Kirche (Nordhorn)
 Nordleda
 St. Nicolai (Nordleda)
 Nordstemmen
 St.-Dionysius-Kirche (Adensen)
 Katharinenkirche (Barnten)
 St. Michaelis (Burgstemmen)
 St. Johannis (Groß Escherde)
 St. Mauritius (Heyersum)
 St. Bartholomäus (Mahlerten)
 Johanniskirche (Nordstemmen)
 St. Peter und Paul (Rössing)
 Northeim
 Oswaldikirche (Bühle)
 Pancratiuskirche (Denkershausen)
 Mauritiikirche (Edesheim)
 St.-Petri-Kirche (Hammenstedt)
 Petrikirche (Hillerse)
 Marienkirche (Höckelheim)
 Martinikirche (Hohnstedt)
 St. Markus (Imbshausen)
 Kapelle Lagershausen
 St.-Martini-Kirche (Langenholtensen)
 Apostelkirche (Northeim)
 Corvinuskirche (Northeim)
 St. Sixti (Northeim)
 Martinikirche (Stöckheim)
 Nicolaikirche (Sudheim)
 Nortmoor
 St.-Georg-Kirche (Nortmoor)
 Nortrup
 Dorotheenkirche (Nortrup)

O 
 Oberndorf (Oste)
 St.-Georgskirche (Oberndorf/Oste)
 Obernkirchen
 Stiftskirche St. Marien (Obernkirchen)
 Ochtersum
 St.-Materniani-Kirche (Ochtersum)
 Odisheim
 St. Jobst (Odisheim)

 Oederquart
 Johanniskirche (Oederquart)
 Oerel
 St. Gangolf (Oerel)
 Oetzen
 Marienkapelle (Oetzen)
  St.-Johannes-der-Täufer-Kapelle (Stöcken)
 Oldendorf
 St. Martin (Oldendorf)

 Osnabrück
 Petruskirche (Gretesch-Lüstringen)
 Bonnuskirche (Osnabrück) (Weststadt)
 Jakobuskirche (Osnabrück) (Schinkel-Ost)
 Lukaskirche (Osnabrück)
 Lutherkirche (Osnabrück) (Schölerberg)
 Markuskirche (Osnabrück) (Westerberg)
 Martinskirche (Osnabrück) (Hellern)
 Matthäuskirche (Osnabrück) (Sonnenhügel)
 Michaeliskirche (Osnabrück) (Eversburg)
 Paul-Gerhardt-Kirche (Osnabrück) (Haste)
 Pauluskirche (Osnabrück) (Schinkel)
 St. Katharinen (Osnabrück)
 St. Marien (Osnabrück)
 Stephanuskirche (Osnabrück) (Atter)
 Thomaskirche (Osnabrück) (Dodesheide)
 Timotheuskirche (Osnabrück) (Widukindland)
 Apostelkirche (Sutthausen)
 Margaretenkirche (Voxtrup)
 Osteel
 Warnfried-Kirche (Osteel)
 Osten
 St. Petri (Osten)

 Osterbruch
 St. Petri (Osterbruch)
 Ostercappeln
 Pauluskirche (Ostercappeln)
 Walburgiskirche (Venne)
 Osterheide
 Kirche Ostenholz
 Kapelle Wense
 Osterholz-Scharmbeck
 Klosterkirche St. Marien (Osterholz)
 Dorfkirche (Pennigbüttel)
 St.-Willehadi-Kirche (Scharmbeck)
 Dorfkirche (Scharmbeckstotel)
 Osterode am Harz
 St.-Cyriaci-Kirche (Dorste)
 Simon- und Juda-Kirche (Lasfelde)
 Kirche Lerbach
 Kapelle Marke
 Martinskirche (Nienstedt)
 St.-Aegidien-Marktkirche (Osterode am Harz)
 St. Jacobi (Osterode am Harz)
 Kreuzkirche (Osterode)
 St. Marien (Osterode am Harz)
 Kirche „Zum Guten Hirten“ (Osterode)
 Christuskirche (Riefensbeek-Kamschlacken)
 Michaeliskirche (Schwiegershausen)
 Kapelle Ührde
 Ostrhauderfehn
 Martin-Luther-Kirche (Holterfehn)
 Trinitatiskirche (Langholt)
 Petrus-Kirche (Ostrhauderfehn)
 St.-Martin-Kirche (Potshausen)
 Ottenstein
 Hattenser Kirche
 Kapelle Lichtenhagen
 Liebfrauenkirche (Ottenstein)

 Otterndorf
 Severikirche (Otterndorf)
 Ottersberg
 Liebfrauenkirche (Fischerhude)
 Christophoruskirche (Ottersberg)
 Martinskirche (Otterstedt)
 Lukaskirche (Posthausen)
 Oyten
 St.-Petri-Kirche (Oyten)

P 
 Papenburg
 Christuskirche (Aschendorf)
 Kirche „Zum Schifflein Christi“ (Aschendorfermoor)
 Erlöserkirche (Papenburg)
 Nikolaikirche (Papenburg)
 Pattensen
 Dorfkirche (Hüpede)
 St. Georg (Jeinsen)
 Kapelle Koldingen
 Kapelle Marienburg
 St. Lucas (Pattensen)
 Kapelle Reden
 Thomas-Kirche (Schulenburg)
 Pegestorf
 Kirche Pegestorf
 Peine
 St. Anna (Berkum)
 St. Johannis (Dungelbeck)
 Kirche Eixe
 St.-Marien-Kirche (Handorf)
 Friedenskirche (Peine)
 St.-Jakobi-Kirche (Peine)
 Johanniskirche (Peine)
 Martin-Luther-Kirche (Peine)
 St.-Nicolai-Kapelle (Peine-Horst)
 Kapelle Röhrse
 St. Godehard (Rosenthal)
 St. Georg (Schmedenstedt)
 Michaeliskirche (Schwicheldt)
 St. Petrus (Stederdorf)
 Kirche Vöhrum
 Liebfrauenkirche (Woltorf)
 Pennigsehl
 Lebuinkapelle (Pennigsehl)
 Polle
 Georgskirche (Polle)
 Prezelle
 Kirche Lanze
 Kapelle Lomitz
 Patronatskirche Prezelle

Q 
 Quakenbrück
 St.-Petrus-Kirche (Quakenbrück)
 St. Sylvester (Quakenbrück)

R 
 Raddestorf
 Lutherkirche (Raddestorf)
 Rätzlingen
 St. Vitus (Rätzlingen)
 Rechtsupweg
 Johanneskirche (Rechtsupweg)

 Rehburg-Loccum
 Friederikenkapelle (Bad Rehburg)
 Maria- und Georg-Kirche/Stiftskirche (Loccum)
 Dorfkirche (Münchehagen)
 St. Martini (Rehburg)
 Rehden
 Zum Guten Hirten (Rehden)
 Reinstorf
 St.-Vitus-Kirche (Reinstorf)
 Petri-Kirche (Wendhausen)
 Rennau
 Kirche Rennau
 Marienkirche (Rottorf)
 Reppenstedt
 Auferstehungskirche (Reppenstedt)
 Rethem (Aller)
 Marienkirche (Rethem)
 Rhade
 Galluskirche (Rhade)
 Rhauderfehn
 St. Laurentius und St. Vincenz (Backemoor)
 Johanneskapelle (Burlage)
 Dreifaltigkeitskirche (Collinghorst)
 Rhauder Kirche
 Hoffnungskirche (Westrhauderfehn)
 Ribbesbüttel
 St.-Petri-Kirche (Ribbesbüttel)
 Riede
 St. Andreas (Riede)
 Rieste
 Emmauskapelle (Rieste)

 Rinteln
 Petrikirche (Deckbergen)
 Cosmae- und Damiani-Kirche (Exten)
 Petri-und-Andreae-Kirche (Hohenrode)
 Erlöserkirche (Krankenhagen)
 Johanniskirche (Rinteln)
 St. Nikolai (Rinteln)
 Josua Stegmann Kapelle (Rinteln)
 Rodenberg
 St. Jacobi (Rodenberg)
 Rodewald
 St.-Aegidien-Kirche (Rodewald)
 St.-Johannis-Kirche (Rodewald)
 Römstedt
 Matthäus-Kirche (Römstedt)
 Rötgesbüttel
 St. Michael (Rötgesbüttel)
 Ronnenberg
 Dorfkirche (Benthe)
 Johanneskirche (Empelde)
 Kapelle Ihme-Roloven
 Michaeliskirche (Ronnenberg)
 Osterkapelle (Linderte)
 Versöhnungskirche (Weetzen)
 Rosche
 St.-Laurentius-Kapelle (Polau)
 St. Johannis (Rosche)
 Rosdorf
 St.-Petri-Kirche (Atzenhausen)
 Kapelle Dahlenrode
 St. Nikolai (Dramfeld)
 Kapelle Klein Wiershausen
 Urbankapelle (Lemshausen)
 Klosterkirche Mariengarten
 Kirche Mengershausen
 Marienkirche (Obernjesa)
 Kapelle Olenhusen
 St. Johannis (Rosdorf)
 Dorfkirche (Settmarshausen)
 St. Martini (Sieboldshausen)
 Kapelle Volkerode
 Rosengarten (Landkreis Harburg)
 Kapelle Ginsterhof
 Thomaskirche (Klecken)
 Kreuzkirche (Nenndorf)
 Rotenburg (Wümme) 
 Auferstehungskirche (Rotenburg/Wümme)
 Michaelkirche (Rotenburg/Wümme)
 Stadtkirche Rotenburg (Wümme)
 Kirche „Zum Guten Hirten“ (Rotenburg/Wümme)

Sa 
 Salzbergen
 Markuskirche (Salzbergen)
 Salzhausen
 St. Johannis (Salzhausen)
 Salzhemmendorf
 Johanniskirche (Benstorf)
 St. Vitus (Hemmendorf)
 St.-Annen-Kapelle (Lauenstein)
 St. Nicolai (Lauenstein)
 Kapelle Levedagsen
 Andreaskirche (Ockensen)
 Nikolaikirche (Oldendorf)
 Christuskirche (Osterwald)
 St. Margarethen (Salzhemmendorf)
 Jürgenskapelle (Thüste)
 Martinskirche (Wallensen)
 Sandbostel
 Lagerkapelle Sandbostel
 Sande (Friesland)
 Dorfkirche (Neustadtgödens)
 Sankt Andreasberg
 Martinikirche (St. Andreasberg)
 Sarstedt
 Martin-Luther-Kapelle (Giften)
 Nicolaikirche (Gödringen)
 Nikolaikirche (Heisede)
 Dionyskirche (Hotteln)
 Paul-Gerhardt-Kirche (Sarstedt)
 Pauluskirche (Sarstedt)
 St.-Nicolai-Kirche (Sarstedt)
 Christophoruskapelle (Schliekum)
 Sassenburg
 Stephanuskapelle (Grußendorf)
 Thomaskirche (Neudorf-Platendorf)
 Kirche „Zum Guten Hirten“ (Westerbeck)

Sch 

 Scharnebeck
 St. Marien (Scharnebeck)
 Scheden
 St. Johannes der Täufer (Meensen)
 St.-Matthäus-Kirche (Dankelshausen)
 St.-Markus-Kirche (Scheden)
 Scheeßel
 St.-Lucas-Kirche (Scheeßel)
 Schellerten
 St.-Lucas-Kirche (Garmissen)
 St.-Georgs-Kirche (Kemme)
 Kirche Oedelum
 Ev.-luth. Kirche (Schellerten)
 St.-Thomas-Kirche (Wendhausen)
 Schiffdorf
 Dorfkirche (Altluneberg)
 Heilige-Drei-Königs-Kirche (Bramel)
 St.-Martins-Kirche (Schiffdorf)
 Dorfkirche (Spaden)
 Schnackenburg
 Kirche Holtorf
 Dorfkirche Kapern
 St.-Nicolai-Kirche (Schnackenburg)
 Schnega
 Kapelle Schäpingen
 St.-Michaelis-Kirche (Schnega)
 Kapelle Thune
 Schneverdingen
 Friedenskirche (Heber)
 Eine-Welt-Kirche/Markuskirche (Schneverdingen)
 Peter-und-Paul-Kirche (Schneverdingen)
 Scholen
 Kirche zu Scholen
 Schüttorf
 St.-Christophorus-Kirche (Schüttorf)
 Schwaförden
 Kirche zu Schwaförden
 Schwanewede
 Nikolaikirche (Bruch)
 St. Luciae (Meyenburg)
 St. Johannes (Schwanewede)
 Schwarme
 Zum Guten Hirten (Schwarme)
 Schwarmstedt
 St. Laurentius (Schwarmstedt)
 Schweringen
 Kreuz-Kirche (Schweringen)
 Schwülper
 St. Nikolaus (Groß Schwülper)
 Kapelle Walle

Se–So 
 Seelze
 Kirche Dedensen
 Obentraut-Kapelle Döteberg
 Kapelle Gümmer
 St.-Barbara-Kirche (Harenberg)
 Dreieinigkeitskirche (Kirchwehren)
 St.-Michaels-Kirche (Letter)
 Kirche „Zum Barmherzigen Samariter“ (Lohnde)
 St.-Martins-Kirche (Seelze)
 Kapelle Velber
 Seevetal
 St. Mauritius (Hittfeld)
 Friedenskirche (Maschen)
 Dorfkirche (Meckelfeld)
 Kapelle Over
 St. Sixtus und Sinnitius (Ramelsloh)

 Sehnde
 Kapelle Bilm
 Nicolaikirche (Bolzum)
 St.-Margareten-Kapelle (Dolgen)
 St.-Georgskapelle (Evern)
 St. Ulrich (Haimar)
 Kapelle Höver (Sehnde)
 Kirche Ilten
 Kirche Müllingen
 St.-Katharinen-Kirche (Rethmar)
 Kreuzkirche (Sehnde)
 Kirche Wassel
 Kirche Wehmingen
 Dorfkirche (Wirringen)
 Selsingen
 St.-Lamberti-Kirche (Selsingen)
 Sibbesse
 St. Peter und Paul (Adenstedt)
 St. Mauritius (Almstedt)
 St. Bartholomäus (Eberholzen)
 Marienkapelle (Grafelde)
 Pauluskapelle (Hönze)
 St. Lucia (Möllensen)
 Antoniuskirche (Petze) 
 Kapelle Segeste
 Peter-und-Paul-Kirche (Sellenstedt)
 St. Nicolai (Sibbesse) 
 Catharinenkirche (Westfeld)
 Martinskirche (Wrisbergholzen)
 Siedenburg
 Kapelle Siedenburg
 Sittensen
 St.-Dionysius-Kirche (Sittensen)
 Soderstorf
 St. Martin (Raven)
 Sögel
 Markuskirche (Sögel)
 Söhlde
 Martinikirche (Bettrum)
 Kirche Feldbergen
 Kirche Groß Himstedt
 Martinskirche (Hoheneggelsen)
 Matthiaskirche (Hoheneggelsen)
 Kirche Klein Himstedt
 Kapelle Mölme
 Marienkirche (Nettlingen)
 Martin-Luther-Kirche (Söhlde)
 Kehrwiederkirche (Steinbrück)
 Soltau
 St.-Johannis-Kirche (Soltau)
 Lutherkirche (Soltau)
 Heilig-Geist-Kirche (Wolterdingen)
 Soltendieck
 Christuskapelle Soltendieck
 St.-Michaelis-Kapelle (Müssingen)
 Sottrum
 St. Georg (Sottrum)

Sp 

 Spiekeroog
 Alte Inselkirche (Spiekeroog)
 Neue Inselkirche (Spiekeroog)
 Sprakensehl
 Johanneskapelle (Bokel)
 Christophoruskirche (Sprakensehl)
 Springe
 St. Nicolai (Alferde)
 St. Vincenz (Altenhagen I)
 Kapelle Alvesrode
 St. Martin (Bennigsen)
 Kapelle Boitzum
 St.-Alexandri-Kirche (Eldagsen)
 Kirche Gestorf
 Kapelle Holtensen
 St. Marien (Lüdersen)
 St. Andreas (Springe)
 Petruskirche (Springe)
 Johanneskirche (Völksen)
 Marienkirche (Wülfinghausen)

St–Sy 
 Stade
 St. Nikolai (Bützfleth)
 St. Cosmae et Damiani (Stade)
 Johanniskirche (Stade)
 Markuskirche (Stade)
 St. Wilhadi (Stade)
 Stadtoldendorf
 Dionyskirche (Stadtoldendorf)
 Staffhorst
 Dorfkirche (Staffhorst)
 Staufenberg
 Dorfkirche (Benterode)
 Paul-Gerhardt-Kirche (Escherode)
 St. Petri (Landwehrhagen)
 St. Peter und Paul (Lutterberg)
 Elisabethkirche (Nienhagen)
 Friedenskirche (Speele)
 Kapelle Spiekershausen
 Johanniskirche (Uschlag)
 Stedesdorf
 St.-Aegidien-Kirche (Stedesdorf)
 Steimbke
 St. Dionysii (Steimbke)
 Kapelle Lichtenhorst
 Kapelle Wendenborstel
 Steinau
 St. Johannes der Täufer (Steinau)
 Steinhorst
 St. Georg (Steinhorst)
 Steinkirchen (Altes Land)
 St. Martini et Nicolai (Steinkirchen)
 Stelle (Landkreis Harburg)
 Andreaskirche (Ashausen)
 Martin-Luther-Kirche (Fliegenberg)
 Michaelskirche (Stelle)
 Steyerberg
 Katharinenkirche (Steyerberg)
 Kapelle Wellie
 Stolzenau
 St. Martin (Nendorf)
 Vitikirche (Schinna)
 St. Jacobi (Stolzenau)
 Stuhr
 Zum Heiligen Kreuz (Brinkum)
 Klosterkirche St. Marien (Heiligenrode)
 Heilig-Geist-Kapelle (Fahrenhorst)
 Martin-Luther-Kirche (Seckenhausen)
 Suderburg
 St.-Remigius-Kirche (Suderburg)
 Sudwalde
 Kirche zu Sudwalde
 Südbrookmerland
 Kirche Johannes der Täufer (Engerhafe)
 Lutherische Kirche (Forlitz-Blaukirchen)
 Martin-Luther-Kirche (Moordorf)
 Kirche zum guten Hirten (Münkeboe)
 St.-Victor-Kirche (Victorbur)
 Wibadi-Kirche (Wiegoldsbur)
 Südheide
 St.-Peter-Paul-Kirche (Hermannsburg)
 Friedenskirche (Unterlüß)
 Suhlendorf
 Kapelle (Dalldorf)
 Marienkirche Suhlendorf
 Sulingen
 Nicolaikirche (Sulingen)
 Syke
 St. Bartholomäus (Barrien)
 Michaels-Kirche (Heiligenfelde)
 Christuskirche (Syke)

T 
 Tespe
 Johanneskirche (Tespe)
 Thedinghausen
 St. Cosmas und Damian (Lunsen)
 Maria-Magdalena-Kirche (Thedinghausen)
 Thomasburg
 Peter-und-Paul-Kirche (Thomasburg)
 Tostedt
 St. Johannes (Tostedt)
 Trebel (Wendland)
 Ev.-luth. Kirche (Trebel)
 Tülau
 Johanniskirche (Tülau)
 Twist (Emsland)
 Nazarethkirche (Twist)
 Twistringen
 Martin-Luther-Kirche (Twistringen)
 Pfarrkirche Heiligenloh

U 
 Uchte
 Dorfkirche (Uchte)
 Uelsen
 Jakobuskirche (Uelsen)

 Uelzen
 Georgskapelle (Groß Liedern)
 St.-Christophorus-Kapelle (Hanstedt II)
 St. Nicolai (Holdenstedt)
 Georgskirche (Kirchweyhe)
 Marienkirche (Molzen)
 Johanniskirche (Oldenstadt)
 Marienkapelle (Riestedt)
 Gertrudenkapelle (Uelzen)
 Heiligen-Geist-Kapelle (Uelzen)
 St. Johannis (Uelzen)
 St. Marien (Uelzen)
 St. Petri (Uelzen)
 St.-Viti-Kapelle (Uelzen)
 St. Marien (Veerßen)
 Uetze
 St.-Urban-Kirche (Dedenhausen)
 Erlöserkirche (Dollbergen)
 Ev.-luth. Kirche (Eltze)
 Petrikirche (Hänigsen)
 Michaeliskapelle Katensen
 Nicolaikirche (Obershagen)
 Christus-Kirche Schwüblingsen
 Johannes-der-Täufer-Kirche (Uetze)
 Ummern
 Kapelle Ummern
 Undeloh
 St. Magdalenen (Undeloh)
 Upgant-Schott
 Siegelsumer Kirche
 Uplengen
 Christus-Kirche (Hollen)
 Friedenskirche (Ockenhausen) Oltmannsfehn
 St.-Martin-Kirche (Remels)
 Uslar
 Kapelle Ahlbershausen
 Kapelle Allershausen
 Martinskirche Bollensen
 Kapelle Delliehausen
 Kapelle Dinkelhausen
 Kapelle Eschershausen
 Kirche Fürstenhagen
 Kapelle Gierswalde
 Kapelle Kammerborn
 Kirche Offensen
 Kirche Schlarpe
 Martin-Luther-Kirche (Schönhagen)
 St. Vitus (Schoningen)
 Kapelle Sohlingen
 St.-Johannis-Kirche (Uslar)
 Kapelle Vahle
 Kapelle Verliehausen
 St. Georg (Volpriehausen)
 St.-Jodocus-Kapelle (Wiensen)

V 
 Vahlbruch
 St.-Matthäus-Kirche Vahlbruch
 Varrel
 Marienkirche (Varrel)
 Vastorf
 St.-Nikolaus-Kapelle (Vastorf)

 Verden (Aller)
 Kapelle im Sachsenhain (Dauelsen)
 St. Andreas (Verden)
 Dom zu Verden
 St. Johannis (Verden)
 Nicolaikirche (Verden)
 Visselhövede
 St.-Johannis-Kirche (Visselhövede)
 St.-Nikolaus-Kapelle (Wittorf)
 Vollersode
 Ansgarikirche (Wallhöfen)
 Vordorf
 Nicolaikirche (Rethen)

W 
 Waake
 Dorfkirche (Waake)
 Waddeweitz
 Kapelle Dickfeitzen
 1000-Märtyrer-Kirche (Wittfeitzen)
 Kirche Zebelin
 Wagenfeld
 Kirche Ströhen
 St. Antonius (Wagenfeld)
 Wagenhoff
 Kapelle Wagenhoff
 Wahrenholz
 St.-Nicolai-und-Catharinen-Kirche (Wahrenholz)
 Wallenhorst
 Matthias Claudius-Kapelle (Rulle)
 Andreaskirche (Wallenhorst)
 Walsrode
 Pauluskirche (Bomlitz)
 Friedenskirche (Bommelsen)
 St. Johannes der Täufer (Düshorn)
 Michaeliskirche (Kirchboitzen)
 Georgskirche (Meinerdingen)
 St.-Georg-Christophorus-Jodokus-Kirche (Stellichte)
 Stadtkirche Walsrode
 Wangelnstedt
 Kapelle Denkiehausen
 Kapelle Linnenkamp
 Johanneskirche (Wangelnstedt)

 Wanna
 Nicolaikapelle (Ahlen-Falkenberg)
 Georgskirche (Wanna)
 Warmsen
 Georgskirche (Warmsen)
 Kapelle Bohnhorst
 Wasbüttel
 Kapelle Wasbüttel
 Wathlingen
 Marienkirche (Wathlingen)
 Wedemark
 Johanneskapelle (Abbensen)
 St.-Michaelis-Kirche (Bissendorf)
 Christophoruskirche (Bissendorf-Wietze)
 St.-Martini-Kirche (Brelingen)
 Ev.-luth. Kirche (Elze)
 St. Georg (Mellendorf)
 Kapelle Negenborn
 Kapernaumkirche (Resse)
 Weener
 Erlöserkirche (Weener)
 Wendeburg
 Jerusalemkirche (Rüper)
 Wennigsen (Deister)
 Holtenser Kirche
 Marien- und Petri-Kirche (Wennigsen)
 Johanneskapelle (Sorsum)
 Werdum
 St.-Nicolai-Kirche (Werdum)
 Werlte
 Lukaskirche (Werlte)
 Wesendorf
 Johanniskirche (Wesendorf)
 Weste
 Kapelle Höver (Weste)
 Kapelle (Weste)
 Westerholt
 Westerholter Kirche
 Westoverledingen
 St.-Sebastian-und-St.-Vincenz-Kirche (Breinermoor)
 Auferstehungskirche (Flachsmeer)
 Maria- und Nikolaus-Kirche (Steenfelde)
 Peter-und-Paul-Kirche (Völlen)
 Martin-Luther-Kapelle (Völlenerfehn)
 Christus-Kirche (Völlenerkönigsfehn)
 Wetschen
 Johanneskirche (Wetschen)
 Weyhausen
 Auferstehungskirche (Weyhausen)
 Weyhe
 Felicianikirche (Kirchweyhe)
 Marienkirche (Leeste)
 Wiedensahl
 St. Nicolai (Wiedensahl)

 Wienhausen
 Maria-Magdalena-Kapelle (Oppershausen)
 Klosterkirche/Marienkirche (Wienhausen)
 Wiesmoor
 Versöhnungskirche (Hinrichsfehn)
 Kreuzkirche (Marcardsmoor)
 Friedenskirche (Wiesmoor)
 Wietmarschen
 Zufluchtskirche (Füchtenfeld)
 Wietze
 Stechinelli-Kapelle (Wiekenberg)
 Michaelskirche (Wietze)
 Wietzen
 St. Gangolf (Wietzen)
 Kapelle „Stadt Gottes“ (Holte)
 Wietzendorf
 Jacobikirche (Wietzendorf)
 Wilstedt
 St.-Petri-Kirche (Wilstedt)
 Wingst
 St. Nicolai (Oppeln)
 Winsen (Aller)
 St. Johannes der Täufer (Winsen/Aller)
 Winsen (Luhe)
 St. Gertrud (Pattensen)
 Jakobuskirche (Winsen)
 St.-Marien-Kirche (Winsen)
 Wischhafen
 Dionysiuskirche (Hamelwörden)
 Wittingen
 St. Gabriel (Darrigsdorf)
 Nicolaikapelle (Erpensen)
 St. Georg (Eutzen)
 Catharinenkirche (Knesebeck)
 St. Laurentius (Ohrdorf)
 Johanniskapelle (Rade)
 Jakobikirche (Radenbeck)
 Kapelle „Heilige Drei Könige“ (Suderwittingen)
 St.-Stephanus-Kirche (Wittingen)
 St. Johannes (Zasenbeck)
 Wittmund
 Ardorfer Kirche
 St.-Dionysius-Kirche (Asel)
 Maria-Magdalena-Kirche (Berdum)
 Blersumer Kirche
 St.-Florian-Kirche (Burhafe)
 St.-Marien-Kirche (Buttforde)
 Carolinensieler Kirche
 St.-Georg-Kirche (Eggelingen)
 St.-Florians-Kirche (Funnix)
 Cäcilien- und Margarethenkirche (Leerhafe)
 St. Nicolai (Wittmund)
 Wolfsburg
 Kapelle Almke
 St.-Marien-Kirche (Alt-Wolfsburg)
 Stephanuskirche (Detmerode)
 St. Ludgeri (Ehmen)
 Michaeliskirche (Fallersleben)
 St. Nicolai (Hattorf)
 St.-Pankratius-Kirche (Hehlingen)
 St.-Adrian-Kirche (Heiligendorf)
 St.-Annen-Kirche (Heßlingen)
 Kreuzkirche (Hohenstein)
 Heilig-Geist-Kirche (Klieversberg)
 Pauluskirche (Laagberg)
 St. Petri (Mörse)
 Dorfkirche (Neindorf)
 Christuskirche (Schillerteich)
 Markuskirche (Sülfeld)
 St.-Thomas-Haus (Teichbreite)
 Bonhoefferkirche (Westhagen)
 Wollershausen
 St. Marien (Wollershausen)
 Woltersdorf (Wendland)
 Feldkirche Woltersdorf
 Worpswede
 Dorfkirche (Hüttenbusch)
 Zionskirche (Worpswede)
 Wrestedt
 Kirche Emern
 St. Dionys (Lehmke)
 St.-Martins-Kirche (Nettelkamp)
 Kapelle Ostedt
 St. Laurentius (Stederdorf)
 St.-Jakobus-Kirche (Wieren)
 Wriedel
 Suidbert-Kirche (Wriedel)
 Bethlehemskirche (Wriedel)
 Wulften am Harz
 Aegidienkirche (Wulften)

 Wunstorf
 Kirche zum Heiligen Kreuz (Bokeloh)
 Neue Kirche (Idensen)
 Sigwardskirche (Idensen)
 Dionysius-Kirche (Kolenfeld)
 Dorfkirche (Luthe)
 Corvinuskirche (Wunstorf)
 Stadtkirche St. Bartholomäi (Wunstorf)
 Stiftskirche St. Cosmas und Damian (Wunstorf)
 Wurster Nordseeküste
 St. Peter und Paul (Cappel)
 St.-Urbanus-Kirche (Dorum)
 St. Pankratius (Midlum)
 Katharinenkirche (Misselwarden)
 St. Marien (Mulsum)
 Kirche „Zum guten Hirten“ (Nordholz) (1959 gebaute Kirche entwidmet, neue Kirche 2013 eingeweiht)
 St. Matthäus (Padingbüttel)
 St. Georg (Spieka)
 Willehadi-Kirche (Wremen)
 Wustrow (Wendland)
 St. Laurentius (Wustrow)

Z 
 Zernien
 Kirche (Gülden)
 Kirche (Riebrau)
 Zeven
 Vitikirche (Zeven)

Siehe auch 
 Liste entwidmeter Kirchen in der Evangelisch-lutherischen Landeskirche Hannovers
 Liste der Kirchen der Evangelisch-reformierten Kirche
 Liste der Kirchen im Bistum Hildesheim
 Liste der Kirchen im Bistum Osnabrück
 Liste der historischen Kirchen in Ostfriesland

Weblinks

Literatur

Einzelnachweise 

Hannover Landeskirche
Hannover
!